Multi Theft Auto (MTA) является модификацией для PC версий игры Grand Theft Auto: San Andreas, которая позволяет игрокам со всего мира играть друг с другом в режиме онлайн.

Хотя MTA часто представляется как модификация, основа MTA — это гибрид трейнера и методов инъекций кода для управления игрой, используя кэш и оперативную память, не изменяя файлов игры.

История GTA3AM и MTA:VC

MTA 0.2a 
Незадолго до выхода новой версии мультиплеера был куплен домен http://multitheftauto.com

2 марта 2003 года вышла вторая версия модификации. Было исправлено множество багов сетевого кода, появился поиск сервера через IRC и чат для общения. Перед началом игры можно было переговорить с оппонентом через консольный чат.

MTA 0.3 beta 
15 марта 2003 года было заявлено, что MTA 0.3b почти готова, но релиз отложили.
30 мая 2003 состоялся выход мульти режима MTA 0.3b. 

Теперь игра поддерживала до 21 игрока как по локальной сети, так и при игре через интернет.

MTA 0.5 
Со временем Multi Theft Auto был значительно улучшен и теперь позволяет играть в GTA Vice City, а также в GTA III на ядре версий 0.x с поддержкой множества игроков и функций оригинальной игры. Multi Theft Auto для GTA Vice City и GTA III на данный момент имеет версию ядра 0.5.

Версия 0.5 предлагает два режима игры для GTA Vice City: Deathmatch и Stunt. Deathmatch имеет несколько различных классов игроков, которые играющий может выбрать, причём каждый класс имеет свои преимущества и недостатки. Режим Stunt предоставляет игрокам возможность соревноваться и выполнять трюки благодаря наличию трамплинов, расставленных по всей карте.

MTA Team первоначально планировала релиз 0.5.5 с исправлениями ошибок, новым стилем deathmatch для GTA Vice City и несколькими дополнениями к GTA3:MTA.

Однако, они решили сосредоточить свои усилия над новым ядром, получившим кодовое имя «Blue», которое они использовали в версии ядра 1.x для ''San Andreas''.

История MTA: San Andreas

MTA:San Andreas Race 
MTA:San Andreas Race был первой модификацией под Grand Theft Auto: San Andreas написанный с использованием ядра Blue, который способствовал новому подходу управления игрой. 

Синхронизация была значительно улучшена, а клиент мультиплеера находился уже в самой игре.
В это же время был придуман новый слоган «Stop Playing With Yourself.»

MTA:San Andreas (Deathmatch) 1.0.x 
MTA:San Andreas Deathmatch Developer Preview 1 была первой версией, в которой была реализована синхронизация ходьбы. Название Deathmatch было связано с одноименным режимом. Однако в последующих версиях тег Deathmatch был убран, так как игра позволяла передвигаться пешком и ездить на транспорте, к тому же для реализации режимов было добавлено скриптинговое API с использованием языка Lua. Версий под названием «Developer Preview» было всего 5.
21 августа 2009 MTA Team стали выпускать версии 1.0.x под лицензией GNU/GPLv3, что позволило сообществу работать над мультиплеером совместно с командой разработчиков.

MTA: San Andreas 
Последняя версия MTA предназначена для Grand Theft Auto: San Andreas и основана на новом ядре, получившем кодовое имя «Blue», которое разрабатывалось в течение двух с половиной лет и продолжает развиваться. Разработчики сосредоточили свои силы на ядре Blue, так как оно дает игрокам все средства для создания собственных режимов игры, что позволяет заниматься разработкой режимов игры третьим лицам. Несколько основных режимов игры включены в пакет установки. С каждым обновлением разработчики улучшают оптимизацию кода и исправляют ошибки с варнингами.

Особенности 
 Античит, который не позволяет использовать библиотеки CLEO и moonloader в процессе игры.
 Оптимизированный код с наименьшим количеством сбоев.
 Blue загружает DLL вместе с игрой вместо инъектирования кода в память процесса. Это обеспечивает стабильность и позволяет не перемещать оригинальные SCM сценарии при старте мультиплеера.
 Полная интеграция означает, что графическая оболочка Multi Theft Auto полностью интегрирована в графическую оболочку GTA.
 Меньше глюков. Это достигнуто благодаря синхронизации каждого персонажа и устройства в игре, благодаря собственному меню паузы, что не позволяет игроку выйти в паузу, чтобы не получать повреждения, а также принудительному лимитированию кадров, для того чтобы каждый клиент имел одинаковую скорость игры.
 Улучшенная синхронизация предоставляет возможность использовать все анимации, персонажи, оружие и средства передвижения, но не предоставляет возможность вести контактный бой ввиду полной диссинхронизации стрельбы и положений игроков, плюс огромная задержка в обновлении позиций транспорта игроков, вследствие чего наблюдаются «лаги».
 Поддержка Lua-сценариев позволяет создавать игровые режимы практически любой степени сложности. С каждым обновлением AC MTA - Детектит читы и библиотеки CLEO.
 Для примера MTA Province / NEXTRP / RPbox - используют полноценный античит от AC MTA FairPlay.

Продвинутая технология ядра Blue позволила создать полноценный WYSIWYG редактор с возможностью добавления контрольных точек, мест возрождения и пополнения здоровья. 

Также возможно добавлять на карту любые объекты из игры, такие как дороги, здания, деревья, а также границы местности. 

Редактор поставляется вместе с клиентской версией MTA:SA.

Оценка в СМИ 
Проект MTA был освещен в нескольких статьях на различных игровых порталах. 

Наиболее крупно проект рассмотрели , выпущенный эксклюзивный релиз для FilePlanet разместивший его на главной странице, а также публикации в журналах, таких как PC Gamer и  .

Ссылки 
 Официальный сайт Multi Theft Auto для Windows
 Сборки Multi Theft Auto сервера для Linux подобных операционных систем
 Официальный форум Multi Theft Auto 
 Официальный сайт ночных сборок Multi Theft Auto
 Multi Theft Auto wiki Wiki-сайт с документацией по Multi Theft Auto
 MTA Community Center Сайт глобальной статистики MTA:SA, информация об официальных серверах и обмен ресурсами.
 mtasa-blue Исходный код
 MTA Resource Готовые ресурсы и исходники

Примечания 

Модификации компьютерных игр
Модификации Grand Theft Auto
Игры, использующие язык Lua